Winrich von Kniprode – wielki mistrz zakonu krzyżackiego
 Kniprode – miejscowość, obecnie Półczno
"Powrót doktora von Kniprode" - film polski z 1965 roku